Список синглов № 1 в США в 1984 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1984 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

История 
 Deniece Williams в 1-й раз возглавила чарт Billboard Hot 100 с новым синглом «Let's Hear It for the Boy».
 11 августа первое место занял сингл «Ghostbusters» (Ray Parker Jr.) и лидировал 3 недели.
 В июле и сентябре первое место занимал американский певец Prince с синглами «When Doves Cry» (5 недель на № 1) и «Let’s Go Crazy», первые из пяти его чарттопперов в карьере. Среди других: «Kiss» (1984), «Batdance» (1989) и «Cream» (1991).

Список

См. также 
 1984 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1984 года по версии Billboard
 Список танцевальных хитов №1 1984 года (Billboard)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 Chartsurfer.de — Nummer 1-Hits USA (1984)

Чарты Billboard 1984 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1984 года